High Speed oder Highspeed steht für:
 generell eine hohe Geschwindigkeit
 umgangssprachlich eine Internetverbindung mit hoher Übertragungsrate, siehe Breitband-Internetzugang
 eine Modellreihe des Schweizer Automobilhersteller Monteverdi, siehe Monteverdi High Speed 375

High Speed ist der Titel folgender Filme:
 High Speed (1917), US-amerikanischer Stummfilm von George L. Sargent und Elmer Clifton (1917)
 High Speed (1920), US-amerikanischer Stummfilm von Charles Miller (1920)
 High Speed (1924), US-amerikanischer Stummfilm von Herbert Blaché (1924)
 High Speed, deutscher Titel Autobanditen (1932), US-amerikanischer Spielfilm von D. Ross Lederman (1932)
 High Speed (1986), französischer Spielfilm von Monique Dartonne und Michel Kaptur (1986)
 High Speed (2002), britisch-italienischer Spielfilm von Jeff Jensen (2002)

Siehe auch:
 High Speed 1, Eisenbahn-Schnellfahrstrecke zwischen London und dem Eurotunnel
 High Speed 2, Projektname einer geplanten Eisenbahn-Schnellfahrstrecke zwischen London und Manchester bzw. Leeds